«Distrito de Acobamba» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Perú 
 Distrito de Acobamba, de la provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica;
 Distrito de Acobamba, de la provincia de Sihuas, departamento de Áncash;
 Distrito de Acobamba, de la provincia de Tarma, departamento de Junín.